Бобрик:

 Бобрик — ж/д станция в Киевской области (Украина)
 Бобрик — ж/д станция в Сумской области (Украина)